LPV steht als Abkürzung für:

 Landschaftspflegeverband
 Localizer Performance with Vertical Guidance, ein Verfahren der Flugnavigation
 Air Alps (ICAO-Code)

Abkürzung